Visão — um dos cinco sentidos

Geografia
 Chula Vista — na Califórnia
 La Vista — Nebraska

 Sierra Vista — Arizona
 Vista (Califórnia)
 Vista (Missouri)

Informática 
 Windows Vista — sistema operacional da Microsoft

Arte 
 Vista Skateboard Art — revista sobre skate, arte de rua e suas culturas

Ver também 

 Visão (banco de dados)

Desambiguações de topônimos